На данной странице представлен список фильмов по компьютерных игр. Он включает в себя региональные, международные и телевизионные релизы, а также (в некоторых случаях) онлайн-релизы. В списке указаны оценки фильмов на Rotten Tomatoes, дистрибьютор фильма и издатель оригинальной игры на момент создания фильма (издатели могут меняться между двумя адаптациями одной и той же игры или серии игр, например, Mortal Kombat). Также в данный список входят короткометражные фильмы, документальные фильмы, темой которых являются компьютерные игры, и фильмы, в которых компьютерные игры играют важную роль (например, «Трон» или «Военные игры»).

Фильмы, основанные на компьютерных играх, получили в основном негативные и смешанные отзывы, часто из-за их сценариев, выбора актёров и отсутствия оригинального сюжета. Однако некоторые из них стали культовыми, в то время как другие были названы худшими из когда-либо снятых фильмов. По состоянию на   только пять фильмов получили «свежий» (60 % или выше) рейтинг на Rotten Tomatoes: «Angry Birds в кино 2» (2019), «Покемон. Детектив Пикачу» (2019), «Соник в кино» (2020), «» (2021) и «Соник 2 в кино» (2022), при этом «Оборотни внутри» является единственным фильмом, получившим «Сертификат свежести», превзойдя результаты других четырёх кинокартин, и стал самым рецензируемым фильмом, основанным на компьютерной игре.

Релиз в кинотеатрах

Художественные фильмы

Анимационные фильмы

Художественные фильмы на японском языке

Аниме-фильмы

Художественные фильмы на китайском языке

Анимационные фильмы на китайском языке

Телефильмы

Релиз на носителях

Художественные фильмы

Анимационные фильмы

Самые кассовые фильмы

Примечания 
Комментарии

Источники

Экранизации компьютерных игр